Delatte est un patronyme porté notamment par :

 André Delatte (1887-1953), industriel, maître verrier ;
 Armand Delatte (1886-1964), historien helléniste belge ;
 Jean-Pierre Delatte (1818-1881), général de brigade français de la IIIe république ;
 Dom Paul Delatte (1848-1937), troisième abbé de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes dans la Sarthe ;
 Charles Delatte, (1922-2003), député européen français de 1979 à 1984 ;
 Rémi Delatte (né en 1956), homme politique français ;
 Marc Delatte (né en 1961), homme politique français ;
 Tracy Delatte (né en 1956), joueur américain de tennis.

Pseudonyme 
 Hugues Delatte est le nom d'emprunt de Raphaël Mezrahi pour de fausses interviews.